Olšany ist der Name mehrerer Orte

Olšany, Gemeinde im Okres Vyškov, Tschechien
 Olšany, Gemeinde im Okres Klatovy, Tschechien; siehe Olšany u Kvášňovic
 Olšany, Gemeinde im Okres Šumperk, Tschechien; siehe Olšany nad Moravou
 Olšany, Gemeinde im Okres Jihlava, Tschechien; siehe Olšany u Telče
 Olšany u Prostějova, Gemeinde im Okres Prostějov, Tschechien
 Olšany, Ortsteil von Brandýsek, Okres Kladno, Tschechien
 Olšany, Ortsteil von Kluky u Čáslavi, Okres Kutná Hora, Tschechien
 Olšany, Ortsteil von Studená u Telče, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
 Olšany, Ortsteil von Chotěnov, Okres Svitavy, Tschechien
 Olšany, Wüstung in der Gemeinde Sedlec u Kralovic, Okres Plzeň-sever, Tschechien
 Olšany, Wüstung im Stadtbezirk Praha 3 bei Žižkov, Tschechien
 Olšany-Friedhof, größte Begräbnisstätte in Prag
 Košické Olšany, seit 1969 Košické Oľšany, Gemeinde im Košice-okolie, Slowakei

Ehemalige Orte:
 Olšany (Prag), früher selbständige Gemeinde, aufgegangen in anderen Ortsteilen von Prag